Le championnat de Belgique de football 1992-1993 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Le R. SC Anderlechtois reprend le titre au Club Bruges KV, décevant sixième, et termine la saison largement en tête avec une avance de treize points sur son dauphin, le Standard de Liège.

À l'autre bout du classement, les deux promus, Lommel et Boom, sont englués dans la lutte pour le maintien avec le KSC Lokeren. Finalement, Lommel parvient à se sauver, renvoyant ses deux rivaux en Division 2. Pour Lokeren, c'est une première relégation après 19 saisons consécutives au plus haut niveau. Pour Boom, c'est un adieu définitif, cette chute au niveau inférieur n'étant que le début d'une longue série qui ramènera le club en provinciales en cinq ans avant qu'il ne cesse ses activités.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Josip Weber (K. Cercle Brugge SV) avec 31 goals. Il est le  à remporter deux fois cette récompense et le cinquième étranger.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 28 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : R. SC Anderlechtois ()
 Première équipe à remporter 22 titres de champion de Belgique
  pour la province de Brabant.

Admission et relégation 
Le K. Boom FC et le K. SC Lokeren terminent aux dernières places et sont relégués. Ils sont remplacés par le R. FC Sérésien, champion de deuxième division, et le KV Oostende, vainqueur du tour final.

Débuts en Division 1 
Un club fait ses débuts dans la plus haute division belge. Il est le  différent à y apparaître.
 Le K. FC Lommelse SK est le  de la province de Limbourg à évoluer dans la plus haute division belge.

Changement de nom 
Le , le Royal Sporting Club Anderlechtois fusionne avec le club féminin des Brussel Dames '71 et change son nom en Royal Sporting Club Anderlecht.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1